Kim Min-jeong peut désigner :
 Kim Min-jeong (née en 1988), judokate sud-coréenne ;
 Kim Min-jeong (née en 1996), footballeuse sud-coréenne.